Своячениця:

Своячениця — сестра дружини. 
«Своячениця» — кінофільм.